Sant Aniol puede referirse a:
Sant Aniol d'Aguja, monasterio en Montagut y Oix
Sant Aniol de Finestrás, municipio español situado en la comarca de La Garrocha